Искандар Мухамедьярович Султанов (, 1872—?) — один из предводителей Башкирского национального движения, член Кесе Курултая — Предпарламента Башкурдистана. Сын муфтия Оренбургского магометанского духовного собрания М. М. Султанова.

Участие в Башкирском национальном движении 
Происходил из башкирского дворянского рода Султановых.

Окончил юридический факультет Казанского университета. Являлся присяжным поверенным судебной палаты в Уфе.

После начала Октябрьской революции, Искандар Султанов принимает участие в Башкирском национальном движении. С 8 по 20 декабря 1917 года участвует в работе III Всебашкирского учредительного съезда, где был избран членом в Предпарламент Башкурдистана и Башкирского Правительства.

После переезда резиденции Башкирского Правительства в город Челябинск, Султанова назначен одним из организаторов башкирских военных частей. Для осуществления поставок для военных нужд армии, он был направлен представителем в Сибирское правительство в городе Омск, где вёл переговоры с военным министром. 11 августа Искандар Султанов написал телеграмму в Оренбург председателю Башкирского Военного Совета Ахмед-Заки Валиди:«Переговоры приостановились до возвращения министров Областной думы и окончательного согласия [с] требованиями военного министра, о которых телеграфно невозможно сговориться. Выезжаем сами. Деньги добровольческим отрядам министр обещал отпустить. Продовольствие для Вернеуральского [и] Орского районов дают за наличный расчет».

По возвращении, с 8 по 23 сентября 1918 года, Искандар Султанов совместно с другими членами Башкирского Правительства (Ю. Ю. Бикбовым, А. К. Адигамовым, М. К. Адигамовым, А.-З. Валиди и С. Г. Мрясовым) участвует в работе Государственного Совещания в Уфе, более известное как Уфимская Директория. На совещании был принят «Акт об образовании всероссийской верховной власти», где от имени Башкирского Правительства его подписал Искандар Султанов.

С 29 сентября 1918 года его назначают заведующим Юридического отдела в Башкирском Центральном Шуро.

После колчаковского переворота, для переговоров в Омск была направлена делегация Башкирского правительства в составе Искандара Султанова, Мстислава Кулаева, Хажиахмета Ишбулатова и Авхадея Ишмурзина. Вот что об этом писал Ахмед-Заки Валиди 14 декабря:«Доктор Кулаев, генерал Ишбулатов, Султанов и Ишмурзин еще до сих пор не вернулись. Ездивший туда капитан Юнусов вернулся. Письмо от них получили сегодня. Они пишут о плохом положении Колчака»

После перехода правительства в начале 1919 года в сторону Советской власти, Искандар Султанов выходит из его состава. Он и Муса Муртазин, Мухаммед-Габдулхай Курбангалиев, Галимьян Таган и другие остались на стороне Колчака. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Литература 
 А. А. Валидов — организатор автономии Башкортостана (1917—1920). Ч. 1. Уфа, 2005. С. 87, 159, 292, 345.
 Хөсәйенов Ғ. Б. Башҡорт халҡының рухи донъяһы. — Өфө, 2003. (на башк.языке, с.76-83)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Материалы к родословной Султановых // История башкирских родов: Байлар

Деятели башкирского национального движения
Адвокаты по алфавиту
Члены Малого курултая
Члены Башкирского правительства
Члены Башкирского военного совета